Іспанська кампанія (46-45 рр. До Р. Х.) — остання кампанія Гая Юлія Цезаря періоду громадянської війни в Римській республіці, що призвела до встановлення в Римі військової диктатури.

Приводом до війни стало вигнання Гнєєм, сином Помпея Великого, з Іспанії проконсула Гая Требонія, креатури Юлія Цезаря. Після уражень при Тапс до Гнея приєднався його брат Секст з прихильниками Помпея і залишками розбитої африканської армії. Вони зібрали в Бетичній (Південній) Іспанії армію в 13 легіонів таким чином, що означає кількість легкої піхоти і кінноти; однак Гней суворими заходами настроїв проти свого місцевого населення, тому деякі міста просили допомоги у Цезаря.

Припинивши заходи щодо відновлення держави та суспільства, диктатор був змушений знову звернутися до тієї діяльності, яку він, певне, ніколи не любив, але яку з такою досконалістю вмів виконувати.

У серпні 46 року до Р.Х Цезар висадився в Новому Карфагені (Ніні Картахена) з 8 легіонами та через 23 дні після відправлення з Італії вже був на річці Бетісе (Ніні Гвадалквівір). Гней у цей час тримав у облозі останній опір місто, Улію (нині Монтилія), a Секст перебував у Кордубі (нині Кордова); обидва не підозрювали наближення Цезаря. Посланий Цезарем до Улії Юній Пацієк з 6 когортами та 6 полками кінноти вночі пройшов крізь облогову лінію і одночасно з вилазкою жителів міста завдав велику шкоду Гнею. Сам же Цезар рушив до Кордуби і перекинув назад у Секста, що вийшов назустріч. Останній звільнений брата, і той наприкінці жовтня зняв облогу Улії. Цезар побудував на містечку Бетісе з укріпленим табором, але після ряду за володіння мостом був вимушений покинути табір і зробив для облоги Атегуї (нині Теба-ла-Вейя). Секст переслідував і наступного ранку в густому тумані напав на частину кінноти і винищив її, але не вирішивши атакувати Цезаря, що зайняв сильну позицію, перейшов р. Гуадахос і розташувався між Атегуєю і Укубою (Лукубою); потім він підійшов до осадних ліній Цезаря, але не вступивши до бою. Гарнізон намагався пробитися в табори Секста, але був перекинутий у місті, яке здалося.

На бік Помпея перейшли ряд міст Далекої Іспанії, у тому числі Кордуба, Атегуя, Мунда, Гіспаліс, Урсаон та ін. Очевидно, це були війська, набрані ще Варроном і які виявили нелояльність в 47 р. до Р.Х. Требонія було вигнано з Бетики. Наступ Помпея-молодшого продовжувався, міста переходили на його бік. З'єднавшись зі Скапулою, він узяв Новий Карфаген. На бік Помпея перейшло плем'я алобриґів. Нарешті, до провінції прибули залишки військ Афранія, а через деякий час — ескадра Секста Помпея і Лабієн і Аттій Вар, що втекли з Африки.

Помпей зібрав величезну армію. Як повідомляє автор "Іспанської війни", у нього було 13 легіонів та 6 000 легкоозброєних.
Испанская война. Дещо важче визначити їхній склад. Легіони явно були повністю укомплектовані. Ядром армії стали два “тубільні” легіони, що вже мали чималий бойовий досвід, і легіон, набраний з римських колоністів, ще один був набраний з військ Афранія, що були в Африці. Інші автор називає fugitivi auxiliares (колишні солдати іспанських auxilia). Аппіан перераховує залишки африканської армії, місцеві племена іберів і кельтиберів і безліч рабів, мабуть, працювали на копальнях і отримали свободу.

Помпеянська армія успішно діяла проти двох легатів Цезаря, Квінта Фабія Максима та Квінта Педія. Відступаючи під натиском помпеянців, обидва легати звернулися до Цезаря з проханням про негайне прибуття. У жовтні 46 р.до Р.Х диктатор виїхав до Іспанії і прибув до військ, пройшовши шлях у рекордно короткий термін, 27 днів. Війна відірвала Цезаря як від мирної творчої діяльності. Мабуть, у цей час він завершує "Записки про громадянську війну", а трохи раніше (датування коливається від 51 до 46 р.) вийшли "Записки про галльську війну". Під час походу до Іспанії він написав поему “Шлях”.

Секст відійшов до Кордуби, а Гней до Укуби, на сильну позицію; Цезар послідував за останнім і, виманивши його на рівнину, завдав йому значної шкоди. Тоді Гней рушив спочатку до Іспалісу (Севілья), а звідти назад через Укубу до Мунде (нині Ронда-ла-вейя, до заходу від Малаги та північного Марбелья), де посівши сильну позицію з укріпленнями на правому фланзі; 13 легіонів були поставлені на висотах за болотним струмком, на лівому крилі стала кіннота, 6 тис. легких та 6 тис. допоміжних військ. Цезар побудував 8 легіонів і з 8 тис. кінноти та мавританськими допоміжними військами царя Богуда на своєму лівому фланзі рушив їх уперед, але зупинив y струмка. Гній, прийнявши це за нерішучість, спустився на рівнину, і тут виник упорнійший бій, причому з цих сторін були введені всі резерви; Цезар неодноразово особисто кидався у січу, захоплюючи війська. Перемогу вирішивши випадок: Богуд із нумідійцями кинувся праворуч на табір Гнея, і тоді 5 когорт були послані назад на захист табору. Цезар вигукнув: "біжать!" — і висунув свої легіони вперед, в той же час його кіннота проводила стрімку атаку. Військо Гнія також прийняло відправлення 5 когорт за відступлення і кинулося частиною до табору, частину до Мунду; втрати їх досягали до 30 тис. убитих, у тому числі 3 тис. римських вершників, а у Цезаря всього 1 тис. убитих та 500 поранених. Гній із невеликим загоном кінноти кинувся в гори, але був наздогнутий і вбитий. Секст утік із Кордуби на північ кельтиберійцям і згодом відновив зброю своєї партії. Доручивши облогу Мунді Фабію Максиму, Цезар рушив до Кордуби і, взявши її, винищив 22 тис. осіб. Проте позиція Помпея в Іспанії ще була сильною, і оволодіння іншими містами потребувалося повного року (з кінця грудня 44 до липня 45 року).

Повернувшись до Риму, Цезар був нагороджений званням довічного диктатора, титулами «батька Вітчизни» і «охоронця вдач». У цьому поході взявши участь улюблений племінник Цезаря, 17-літній Октавій (згодом Цезар Октавіан Август).

Примітки

Джерела  
 Гай Юлий Цезарь "Записки о гражданской войне" 
 Гай Юлий Цезарь "Испанская война"
 Аппиан "Римская история"
 Плутарх "Порівняльні життєписи"

Література 
Даїті О'Гоґен "Історія Кельтів" видавництво Жупанського 2011
Умберто Еко "Історія європейської цивілізації. Рим" видавництво Фоліо 2015

Війни Стародавнього Риму